Battaglia di Turnhout (1597) della Guerra degli ottant'anni
 Battaglia di Turnhout (1789) della Rivoluzione del Brabante